A Serie A 1966–1967-es szezonja volt a Serie A hatvanötödik idénye. A győztes a Juventus lett, ez volt a klub tizenharmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Góllövőlista

Kereszttáblázat

Pontszámok fordulóról fordulóra

Kapcsolódó szócikkek 

 Serie B 1966-67
 Serie C 1966-67
 Serie D 1966-67
 Prima Categoria 1966-67
 Coppa Italia 1966-67

Források

Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005 szeptember

Megjegyzések

Külső hivatkozások

  - Eredmények az RSSSF honlapján

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1